Търновско въстание може да се отнася за:
 Първо търновско въстание, 1598 г.
 Второ търновско въстание, 1686 г.
 Трето търновско въстание, 1856 г.

Български въстания срещу Османската империя
История на Велико Търново